Дми́трий Кли́мов — имя следующих персоналий:
* Климов, Дмитрий Дмитриевич (1850—1917) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Климов, Дмитрий Михайлович (род. 1933) — советский и российский учёный-механик.